Luka Robnik (ur. 25 października 2001) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ljubno BTC. Medalista mistrzostw kraju.

W lipcu 2012 w Garmisch-Partenkirchen zdobył złoty medal w konkursie drużynowym nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci (kategoria wiekowa do lat 12). Bez większych sukcesów startował w zawodach FIS Youth Cup oraz OPA Games. W lutym 2018 w Kranju po raz pierwszy wystąpił w Alpen Cupie, plasując się na 50. lokacie. W lipcu 2018 w Villach zadebiutował w FIS Cupie, zajmując miejsca na przełomie czwartej i piątej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miesiącu w Szczyrku, gdzie był 24.

Robnik jest medalistą mistrzostw Słowenii – zimą 2019 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001